Велино-Село — название населённых пунктов.
 Велино-Село — село в общине Биелина Республики Сербской.
 Велино-Село — село в общине Челич Федерации Боснии и Герцеговины.